Трое с площади Карронад:

 «Трое с площади Карронад» — повесть Владислава Крапивина (1979)
 «Трое с площади Карронад» — телесериал, снятый по одноимённой повести Владислава Крапивина; режиссёр — Виктор Волков (2008)